Geoffrey de Say (auch Geoffrey de Saye) ist der Name folgender Personen:

* Geoffrey de Say (1135–1214), anglonormannischer Adliger 
 Geoffrey de Say (um 1155–1230), englischer Adliger
 Geoffrey de Say, 1. Baron Say (um 1281–1322), englischer Adliger
 Geoffrey de Say, 2. Baron Say (um 1309–1359), englischer Adliger